Polyacanthus Kaup, 1827 – synonim Capros w rodzinie kaproszowatych (Caproidae)
 Polyacanthus Cuvier, 1829 – synonim Macropodus w rodzinie guramiowatych (Osphronemidae)
 Polyacanthus Swainson, 1839 – synonim Spinachia w rodzinie ciernikowatych (Gasterosteidae)

Bibliografia